In die Reihe B reihte die Österreichische Lokaleisenbahngesellschaft Tenderlokomotiven mit der Achsfolge B ein:
 ÖLEG Nr. 101–104, 109–114, kkStB-Nr. 83.01–02, 11, 16, 21–26, ČSD-Nr. 200.001–003
 ÖLEG Nr. 105–108, kkStB-Nr. 183.01–04

OLEG B
Tenderlokomotive Achsfolge B